Villa Dora steht für:
 Villa Dora (Blumenstraße), Villa im Stadtteil Niederlößnitz von Radebeul, Sachsen
 Villa Dora (Körnerweg), Villa im Stadtteil Niederlößnitz von Radebeul, Sachsen
 Villa Dora (Kötzschenbroda), Villa im Stadtteil Kötzschenbroda von Radebeul, Sachsen
 Villa Dora, Villa im Stadtteil Loschwitz von Dresden, Sachsen, siehe Villa Maria (Dresden)
 Villa Dora, Villa im Stadtteil Blasewitz von Dresden, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Blasewitz (A–M) #Villa Dora
 Villa Dora, Villa im Stadtteil Weißer Hirsch von Dresden, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale auf dem Weißen Hirsch #Lahmannring 15
 Villa Dora, Villa in Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Villa Dora, Villa in Markkleeberg, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gautzsch #Ring 20, 22